Lawrence County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Lawrence County (Alabama)
Lawrence County (Arkansas)
Lawrence County (Illinois)
Lawrence County (Indiana)
Lawrence County (Kentucky)
Lawrence County (Mississippi)
Lawrence County (Missouri)
Lawrence County (Ohio)
Lawrence County (Pennsylvania)
Lawrence County (South Dakota)
Lawrence County (Tennessee)